Bregninge kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Bregninge (Horbelev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Horbelev Sogn, Falster, Guldborgsund Kommune
 Bregninge (Kalundborg Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Bregninge Sogn, Kalundborg Kommune, Sjælland
 Bregninge (Lolland) – en bebyggelse og et ejerlav i Bregninge Sogn, Guldborgsund Kommune
 Bregninge (Tåsinge) – en bebyggelse og et ejerlav på øen Tåsinge i Bregninge Sogn, Svendborg Kommune
 Bregninge (Ærø) – en bebyggelse i Bregninge Sogn, Ærø Kommune